Новогодняя извинительная открытка () — предновогодняя традиция в Австрии, популярная в XIX — начале XX века. К этому времени обычай лично выражать пожелания к Новому году принял в Австрии невыносимые масштабы. Купивший извинительную открытку, выпущенную муниципалитетом, освобождался от обязанности письменно поздравлять всех родственников, знакомых, коллег и начальство с Новым годом. Открытка прикреплялась на дверь дома, чтобы отвадить попрошаек или непрошеных поздравителей. Приобретатель новогодней извинительной открытки также освобождался от обязанности посещать с поздравлениями местных бедняков и раздавать милостыню.

Новогодние извинительные открытки получили распространение в Австро-Венгрии и Баварии с 1814 года. В Тирольском земельном музее в Инсбруке хранятся новогодние извинительные открытки из более чем полусотни тирольских населённых пунктов. Со временем скромно украшенные орнаментом извинительные открытки увеличились в размере до листа и богато иллюстрировались на религиозные сюжеты. Власти Мюнхена впервые организовали продажу новогодней извинительной открытки в 1843 году. Списки приобретателей новогодних извинительных открыток публиковались в региональной прессе. Вырученные средства предназначались местным малоимущим и в основном шли на приобретение для них дров на зиму. Помимо муниципальных властей открытки также выпускали отделения пожарной охраны для покрытия собственных нужд. Новогодние извинительные открытки выпускались вплоть до 1930-х годов, а попытки восстановить эту традицию предпринимаются и в настоящее время.

Примечания

Литература 
 Cornelia Oelwein: Enthebungskarten zum Neuen Jahr in Bayern und Österreich. In: Arbeitskreis Bild Druck Papier. Tagungsband Hagenow 2008. Hrsg. von Wolfgang Brückner u. a. (Arbeitskreis Bild Druck Papier; 13). Waxmann, Münster 2009, S. 101—114. ISBN 978-3-8309-2174-5
 Roland Sila: Viel Glück. Die Haller Neujahrsentschuldigungskarten 1835—2010. Ablinger.Garber, Hall i. T. 2009. ISBN 978-3-9502728-2-6
 Hans Hochenegg: Innsbrucker Neujahrsentschuldigungskarten. In: Veröffentlichungen aus dem Stadtarchiv Innsbruck Nr. 28 (Innsbrucker Kleindrucke), S. 30-37, Innsbruck 1965

Ссылки 
 Новогодние извинительные открытки в тирольском Халле 
 Новогодние извинительные открытки в Тироле 

Новый год в Австрии
Культура Австро-Венгрии
Филокартия